

Geografia 
 Varnéville – comune francese nella regione del Grande Est
 Varneville-Bretteville – comune francese nella regione della Normandia
 Varneville-aux-Grès  – ex comune francese nel dipartimento della Senna Marittima